500 meter (schaatsen)
 500 meter (baanwielrennen)
 500 meter (atletiek), een incourante afstand